Polygyra plana är en snäckart som först beskrevs av Dunker 1843.  Polygyra plana ingår i släktet Polygyra och familjen Polygyridae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 P. p. plana
 P. p. bahamensis

Källor 

Landlungsnäckor
plana